VNM steht für:
 Vietnam (ISO-3166-Code)
 Südvietnam, historischer IOC-Code

vnm steht für:
 Neve′ei (ISO-639-3-Code), Ozeanische Sprache auf Malakula, Vanuatu

Abkürzung